Kalisto je lahko:
 Kalisto (mitologija)
 Kalisto (luna) - Jupitrov tretji največji naravni satelit
 204 Kalisto - asteroid